Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Armstrong  () :
 le comté d'Armstrong, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté d'Armstrong, situé dans l'État du Texas.